Niemcy:
 Erlenbach – dzielnica Erbach
 Erlenbach – dzielnica Kaiserslautern
 Erlenbach – dzielnica Ravenstein
 Erlenbach – gmina w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Heilbronn
 Erlenbach am Main – miasto w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Miltenberg
 Erlenbach bei Dahn – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Südwestpfalz
 Erlenbach bei Kandel – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Germersheim
 Erlenbach bei Marktheidenfeld – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Main-Spessart
 Erlenbach – rzeka, dopływ Jagst
 Erlenbach – rzeka, dopływ Menu

Szwajcaria:
 Erlenbach – gmina w kantonie Zurych, w okręgu Meilen
 Erlenbach im Simmental – gmina w kantonie Berno, w okręgu Frutigen-Niedersimmental

Zobacz też:
 Erlbach
 Erlebach
 Nieder-Erlenbach